Тимоти Тарпе Веа (; ) — американский футболист, нападающий французского клуба «Лилль» и сборной США.

Клубная карьера 
В 2013 году начал заниматься в академии клуба «Нью-Йорк Ред Буллз». К системе французского «Пари Сен-Жермен» он присоединился в 2014 году и выступал за юношеские команды этого клуба в течение трёх сезонов. В 2017 году Веа был переведён в резервную команду парижан. Его дебют за взрослую команду «Пари Сен-Жермен» состоялся 3 марта 2018 года в матче чемпионата Франции против клуба «Труа». Веа продлил контракт с парижанами в январе 2019 года и перешёл в аренду на шесть месяцев в шотландский «Селтик».

В сборной 
В составе юношеской сборной США до 17 лет принимал участие на юношеском чемпионате мира 2017. Отыграл на турнире все пять встреч, а его сборная дошла до четвертьфинала.

27 марта 2018 года дебютировал в сборной США, выйдя на замену на 86-й минуте матча со сборной Парагвая. Он стал первым игроком в американской сборной, родившимся в 2000 году.

Личная жизнь 
Сын бывшего футболиста и 25-го президента Либерии Джорджа Веа-старшего. Его старший брат, Джордж Веа-младший, также является футболистом.

Достижения

Командные 
«Лилль»
 Чемпион Франции: 2020/21
 Обладатель Суперкубка Франции: 2021

Сборная США
 Победитель Лиги наций КОНКАКАФ: 2019/20

Примечания 

Футболисты США
Игроки сборной США по футболу (до 20 лет)
Игроки олимпийской сборной США по футболу
Игроки сборной США по футболу
Игроки ФК «Пари Сен-Жермен»
Игроки ФК «Селтик»
Игроки ФК «Лилль»
Дети президентов